Niemcy:
 Syburg – dzielnica Dortmundu
 Syburg – dzielnica gminy Bergen, w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen, w kraju związkowym Bawaria

Osoby:
 Friedrich Wilhelm von Syburg – niemiecki major
 Otto Ludwig von Syburg – niemiecki major